Friedel steht für:
 Friedel (Name), Vor- und Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Friedel (Unternehmen), ehemaliger Brause- und Schokoladenhersteller aus Bad Cannstatt
 Friedelehe, Eheform des Frühmittelalters
 Friedel-Crafts-Acylierung, Namensreaktion der Organischen Chemie
 Friedel-Crafts-Alkylierung, Namensreaktion der Organischen Chemie

Siehe auch:
 Friedl
 Friedell
 Fridell